Дмитрий Тимофеевич Бурченко (15 мая 1904, городок Новгородка, теперь поселок Новгородковского района Кировоградской области — , город Киев) — советский партийный деятель, секретарь Винницкого подпольного обкома КП(б)У, комиссар Винницкого партизанского соединения, председатель Винницкого облисполкома. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Биография 
Родился в семье рабочего. С 1920 года был на комсомольской работе.

Член ВКП(б) с 1926 года.

В 1928—1931 г. — студент Ленинградского коммунистического университета имени Крупской. Затем работал заведующим отделом совхоза, 1-м секретарем районного комитета КП(б)У Винницкой области.

В 1940 — июле 1945 г. — 2-й секретарь Винницкого областного комитета КП(б)У.

Участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 года утвержден 1-м секретарем Винницкого подпольного обкома КП(б)У в апреле 1943 года направлен в немецкий тыл. С мая 1943 года был комиссаром Винницкого партизанского соединения, которое с боями прошло часть Беларуси, Сумскую, Каменец-Подольскую области и с января 1944 года действовала на территории Винницкой области. В 1944 году — начальник Винницкого областного Штаба партизанского движения.

В июле 1945—1948 г. — председатель исполнительного комитета Винницкого областного совета депутатов трудящихся.

В 1949 — январе 1950 г. — заведующий Каменец-Подольского областного мельничного треста.

11 января 1950 — 23 декабря 1953 г. — председатель исполнительного комитета Проскуровского городского совета депутатов трудящихся Каменец-Подольской области.

С 1953 г. — заместитель председателя исполнительного комитета Каменец-Подольской (Хмельницкой) областного совета депутатов трудящихся — заведующий областного отдела социального обеспечения.

С 1968 года — персональный пенсионер. Умер в Киеве в сентябре 1987 года.

Автор книги воспоминаний «Рейд к Южному Бугу».

Награды 
 два ордена Ленина (23.1.1948)
 ордена
 медали
 знак «50 лет пребывания в КПСС»

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Бурчерко Д. Т. «Рейд к Южному Бугу»
 Мельник Я. И. «554 дня партизанской войны: дневники, документы» М., 2006 г.
 Указ ПВС СССР
 Бурченко

Партизаны Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Председатели Винницкого облисполкома
Первые секретари Винницкого обкома КП Украины
Персоналии по алфавиту
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Председатели Хмельницкого горисполкома
Вторые секретари Винницкого обкома КП Украины
Родившиеся в Александрийском уезде
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)